HMS Revenge je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Revenge (1577) 
 HMS Revenge (1805) 
 HMS Revenge (1859) 
 HMS Revenge (1892) 
 HMS Revenge (1915) 
 HMS Revenge (S27) 

Revenge